Platte River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Platte River in Nebraska, ein Hauptzufluss zum Missouri River
 Platte River (Michigan) in Michigan
 Platte River (Minnesota) in Minnesota
 Platte River (Missouri) in Missouri
 Platte River (Wisconsin) in Wisconsin